Rodrigues da Costa ist der Familienname folgender Personen:

 Arquimínio Rodrigues da Costa (1924–2016), portugiesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Macau
 Ubiraci Rodrigues da Costa (* 1945), brasilianischer Tischtennisspieler